Французский референдум по Конституции Европейского союза проводился 29 мая 2005 года с целью выяснить, должна ли Франция ратифицировать предложенную Конституцию ЕС. В результате Конституция была отвергнута большинством голосов (54,67 %) при явке в 69 %.

 Вопрос, вынесенный на референдум, был следующий:

Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe ?

Одобряете ли Вы проект закона, который ратифицирует договор, устанавливающий Конституцию Европы?

Франция стала первой страной, которая отвергла т. н. Римский договор 2004 года, который вводил Конституцию ЕС в действие. Референдум, проводившийся по этому же вопросу в Испании в феврале 2005 года, одобрил договор с большим отрывом. Результат французского референдума внёс неопределённость в будущее договора, который должен был получить одобрение всех без исключения членов Европейского Союза для вступления в силу. 1 июня 2005 года договор был также отвергнут на нидерландском референдуме. Планировавшиеся референдумы в других странах, за исключением Люксембургского, были либо перенесены, либо вовсе отменены.

Результаты

Ссылки 
 Официальные результаты

Референдумы по Конституции Европейского союза
Референдумы 2005 года
2005
2005 год во Франции
Май 2005 года
События 29 мая